Энис Барди (; ; родился 2 июля 1995 года в Скопье, Македония) — македонский футболист, полузащитник турецкого клуба «Трабзонспор» и сборной Северной Македонии.

Клубная карьера 
Барди — воспитанник клубов «Шкупи», датского «Брондбю» и шведского «Преспа Бирлик». В 2014 году в составе последнего он дебютировал во второй лиге Швеции. В своём дебютном сезоне Энис забил 11 мячей в 19 матчах и летом перешёл в венгерский «Уйпешт». 14 сентября в матче против «Видеотона» он дебютировал в чемпионате Венгрии. 24 октября в поединке против «Ньиредьхаза Спартакус» забил свой первый гол за «Уйпешт». В 2017 году он забив 12 голов стал одним из лучших снайперов чемпионата и лучшим бомбардиром команды.

Летом 2017 года Барди перешёл в испанский «Леванте». Сумма трансфера составила 1,5 млн евро. 21 августа в матче против «Вильярреала» он дебютировал в Ла Лиге. 26 августа в поединке против «Депортиво Ла-Корунья» Энис забил свой первый гол за «Леванте».

Международная карьера 
27 марта 2015 года в отборочном матче чемпионата Европы 2016 против сборной Белоруссии Барди дебютировал за сборную Македонии.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Македонии Бадхри принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании, Сербии и Португалии. В поединках против сербов и португальцев Энис забил по голу.

9 октября в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Лихтенштейна забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Македонии

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 HLSZ 
 Prespa Birlik

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Преспа Бирлик»
Игроки ФК «Уйпешт»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Трабзонспор»